

Moise 
 Une moise, du latin mensa, « table », est une pièce de charpente.
 , mathématicien américain.

Moïse 
Moïse, prophète biblique.

et par extension :
 un moïse est un berceau d'osier.
 Moïse l'Éthiopien, Père du désert selon l'Église copte.
 Moïse (film) ou Moses the Lawgiver, téléfilm de Gianfranco De Bosio de 1974.
 , un téléfilm de Roger Young de 1995.
 Moïse, sculpture de Michel-Ange.